Појенари има више значења:

 Појенари (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Појенари (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Појенари (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Појенари (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Појенари (Појенари), насеље у округу Њамц у Румунији
 Појенари (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Појенари (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Појенари (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији